Mont Orford, montagne du Québec
 Parc national du Mont-Orford, parc national du Québec
 Orford, municipalité québécoise
 Orford, canton québécois
 Orford, circonscription électorale provinciale du Québec

 Orford (New Hampshire)
 Port Orford (Oregon)

 
 Orford, du comté de Suffolk en Angleterre 

Toponyme indiquant un gué au Québec
Toponyme indiquant un gué au Royaume-Uni
Toponyme indiquant un gué aux États-Unis